Иоганнес (имя) — мужское имя.

Персоны, известные по имени 
 Бобровский, Иоганнес
 Брамс, Иоганнес
 Иттен, Иоганнес
 Мильдбред, Иоганнес
 Урцидиль, Иоганнес
 Фальке, Иоганнес
 Хегар, Иоганнес

См. также 
 Иоанн
 Иван (значения)
 Жан
 Жуан